Daniel Ponce ist der Name folgender Personen:

* Daniel Ponce (Graveur) (* 1933), französischer Graveur und Münzgestalter
 Daniel Ponce (Musiker) (1953–2013), US-amerikanischer Perkussionist und Schlagzeuger kubanischer Herkunft
 Daniel Ponce de León (* 1980), mexikanischer Boxer